Öjungen, är namnet på flera sjöar i Sverige och kan avse:

 Öjungen, Bollnäs kommun
 Öjungen, Ovanåkers kommun